Michael Brandner ist der Name folgender Personen:

* Michael Brandner (Schauspieler) (* 1951), deutscher Schauspieler
 Michael Brandner (Fußballtrainer) (* 1959), deutscher Fußballtrainer
 Michael Brandner (Nordischer Kombinierer) (* 1991), österreichischer Nordischer Kombinierer
 Michael Brandner (Fußballspieler) (* 1995), österreichischer Fußballspieler